Najib, Néjib (m) ou Nejib (m) (en arabe نجيب) et Néjiba (f) ou Nejiba (f) et Najiba (f) (en arabe نجيبة) sont des prénoms d'origine arabe, qui signifient « intelligent et adroit » ou « astucieux et éclairé ».

Notes et références

Voir aussi 
 

Prénom arabe